Miejscowości w Niemczech:
 Krauschwitz – dzielnica Teuchern
 Krauschwitz (łuż. Krušwica) – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Görlitz